Леа Робак (Робэк, Léa Roback; 3 ноября 1903 — 28 августа 2000) — канадская профсоюзная и общественная деятельница, пацифистка и феминистка. Она выступала против насилия, расизма и несправедливости. Полиглотка и суфражистка, она считается одной из пионеров феминизма в Квебеке. Синдикалистка, марксистка и коммунистка, открывшая первый марксистский книжный магазин в Монреале.

Ранние годы 
Родилась в Монреале, Квебек; была второй из девяти детей в семье польских еврейских иммигрантов. Её отец был портным, который вместе со своей женой Фанни управлял универсальным магазином. Они были единственными евреями в Бопорте, где выросла Робак. Она говорила на идиш дома, на французском с местными жителями Бопорта и на английском в школе. В семье ценили чтение и искусство.

Робак со своей семьей вернулась в Монреаль в 1915 году. Работая в British American Dyeworks, она остро ощущала различия между различными слоями монреальского общества. Следующим её занятием была работа билетёрши в Театре Её Величества. Заинтересовавшись литературой, она скопила деньги, чтобы поступить в Гренобльский университет в 1926 году, получив степень бакалавра гуманитарных наук. По возвращении из Гренобля она присоединилась к своей сестре в Нью-Йорке. В 1929 году она поехала в Берлин навестить своего брата Анри, студента-медика. Там она изучала немецкий язык, посещала университетские курсы и сама преподавала английский язык. Она также посетила Англию и Италию, развив твердую приверженность коммунистическому движению.

Карьера 
В 1929 году Робак стал членом Коммунистической партии Канады. Она симпатизировала и более умеренным социалистам, но считала, что те не претворяют свои слова в жизнь, поэтому перешла к марксизму-ленинизму. В своем интервью 1988 года Николь Ласель она сказала, что именно в этот период обрела подлинное политическое сознание. Осенью 1932 года, когда ситуация в Германии обострилась, Робак, еврейка и иностранка, была вынуждена вернуться в Монреаль. В 1934 году она провела несколько месяцев в Советском Союзе с возлюбленным. Окончательно вернувшись в Монреаль, она участвовала в организации безработных, которую возглавлял Норман Бетьюн. Она также работала в Еврейской ассоциации молодых женщин. В 1935 году открыла первый марксистский книжный магазин в Монреале — Modern Book Shop.

Вместе с Терезой Касгрэн Робак боролась за избирательное право женщин в Квебеке с 1936 года. В том же году они вместе с Роуз Песоттой, ветераном профсоюзного движения из Нью-Йорка, основали в Монреале Международный союз портных (ILGWU), возглавивший в 1937 году забастовку 5000 женщин. В 1941—1951 годах Робак занималась юнионизацией на RCA Victor. В 1943 году она добилась первого профсоюзного договора для женщин, но не хотела становиться представителем профсоюза или подниматься вверх по структуре профсоюзной иерархии. В том же году Робак стала политическим организатором в кампании Фреда Роуза. Она вышла из коммунистической партии в 1958 году.

В 1960 году она стала активисткой организации «Голос женщин» (La Voix des Femmes) в Монреале (вместе с Мадлен Родитель, Терез Касгрэн и Симонн Моне-Шартран). Она выступала против войны во Вьетнаме, апартеида в Южной Африке и распространения ядерного оружия, а также была поборницей бесплатного доступа к качественному образованию. Как феминистка она боролась за право голоса за право на аборт и доступ к контрацепции. Робак также требовала достойного жилья для жителей Сен-Анри. В возрасте 83 лет под проливным дождем она участвовала в марше женщин за справедливую оплату труда. В 1985 году она стала почётным членом Канадского института женских исследований. В 2000 году стала рыцарем Национального ордена Квебека и умерла в Кот-де-Неж.

Наследие 
Её память увековечена работой Фонда Лиа Робак (Fondation Léa Roback), созданного в 1993 году, который предоставляет стипендии проживающим в Квебеке женщинам, которые находятся в социально уязвимом и неблагоприятном экономически положении. Исследовательский центр социального неравенства в Монреале «Le center Léa-Roback» также назван в её честь, как и Maison Parent-Roback в Старом Монреале. Софи Биссоннетт сняла документальный фильм о жизни Робак в 1991 году. В 2000-х в её честь были названы две улицы, в том числе Rue Léa-Roback в районе Сен-Анри в Монреале.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Компартии Квебека
 Roback на Juifs d’ici (на английском языке), много фотографий

Деятели феминизма Канады
Профсоюзные деятели Канады
Коммунисты Канады
Синдикалисты
Антивоенные активисты
Выпускники Гренобльского университета
Умершие в 2000 году
Родившиеся в 1903 году
Рыцари Национального Ордена Квебека